Бора́тто — фамилия.

 Боратто, Гильерме (род. 1974) — бразильский музыкант и продюсер.
 Боратто, Катерина (1915—2010) — итальянская актриса.